Гьялцен () — тибетское личное имя. Происходит от словосочетания гьялцен (rgyal mtshan) — «стяг победы». Также в форме Галсан распространено среди исповедующих тибетский буддизм монгольских народов, особенно среди последователей школ сакья и гелуг.

Известные носители:

 Кюнга Гьялцен (1182—1251) — тибетский религиозный и политический деятель, один из основателей школы сакья.
 Сонам Гьялцен (1312—1375) — тибетский историограф
 Джанчуб Гьялцен (1302—1364) — правитель Тибета, основатель династии Пагмоду
 Гомбоев, Галсан (1822—1863) — российский учёный, востоковед
 Чинаг, Галсан (род. 1944) — тувинский и немецкий писатель и актёр

См. также 
 Галсанов — фамилия
 Жалсанов — фамилия

Тибетские имена
Страницы значений:Тёзки